Osoby noszące nazwisko Klossowski/a:
 Baladine Klossowska (1886–1969) – niemiecka malarka
 Erich Klossowski (1875–1949) – niemiecki historyk sztuki
 Pierre Klossowski (1905–2001) – francuski pisarz, malarz i filozof
 Setsuko Klossowska de Rola (ur. 1943) – japońska malarka i pisarka
 Balthus, właśc. Balthasar Kłossowski de Rola (1908–2001) – francuski malarz